Luis Armando Álvarez Valenzuela (Traiguén, 19 de septiembre de 1932) es un militar y político chileno. Hasta el 6 de diciembre de 2016 desempeñó el cargo de alcalde de Traiguén.

Biografía

Controversias 
En 2012 por las Elecciones municipales debido a  el fallecimiento del alcalde Rigoberto Osses Ponce y siendo que el fallecido alcalde tuvo la mayoría de los votos en aquella elección el Tricel y el Tribunal Constitucional decidieron que los votos que le correspondían a Osses fueron declarados nulos, concluyendo así que la segunda mayoría de Álvarez asumiera el cargo de Alcalde de Traiguén.

Aquello surgió un enojo en la comuna de Traiguén por parte de los votantes de Rigoberto Osses, donde ellos solicitaban unas nuevas elecciones ya que la decisión del Tricel y el Tribunal Constitucional, no la consideraban la mejor opción.

Historial Electoral

Elecciones municipales de 2004 

 Elecciones municipales de 2004, para la alcaldía de Traiguén

(Se consideran sólo los candidatos que resultaron elegidos para el Concejo Municipal)

Elecciones municipales de 2012 

 Elecciones municipales de 2012, para la alcaldía de Traiguén

(Se consideran sólo los candidatos que resultaron elegidos para el Concejo Municipal)

Asume cargo de Alcalde por segunda mayoría debido al fallecimiento del Alcalde electo Rigoberto Osses

Elecciones municipales de 2016 

 Elecciones municipales de 2016, para la alcaldía de Traiguén.

Elecciones municipales de 2021 

 Elecciones municipales de 2021, para la alcaldía de Traiguén.

Referencias 

Nacidos en Traiguén
Alcaldes de Traiguén
Militares de Chile